Budislav, szláv férfikeresztnév
 Csehország
 Budislav, település a Svitavyi járásban
 Budislav, település a Tábori járásban